Рау́ль По́ррас Барренече́а (; 23 марта 1897, Писко, Перу — 27 сентября 1960, Лима, Перу) — перуанский историк, юрист, публицист, политик и дипломат.

Биография 
Родился в городе Писко в аристократической семье. Вскоре его семья переехала в Лиму, где он окончил школу. В 1913 году поступил в университет Сан-Маркос на факультет искусства. После ранней потери отца устроился на работу секретарём в Верховном суде Лимы.

В 1918 году он отправился вместе со студенческой делегацией в Ла-Пас (Боливия), а в следующем году в Буэнос-Айрес где он увлёкся идеями университетских реформ. В это время он работает в качестве художника для различных журналов.

Позже он работал учителем истории в различных колледжах в Лиме.

Проявил себя как талантливый дипломат, представляя Перу с 1936 по 1938 год в Лиге Наций. В 1948—1949 году он находился в Испании как чрезвычайный и полномочный посол.

В 1956 году Рауль Поррес Барренчеа избрался в сената от Лимы, после чего его политическая карьера пошла вверх. В 1958 году он был назначен на пост министра иностранных дел и пробыл в должности вплоть до своей смерти в 1960 году.

Рауль Поррас Барренечеа скончался 27 сентября 1960 года в своём доме в Мирафлорес. Сейчас в его доме находится музей и штаб института, носящего его имя.

Портрет Рауля Поррас Барренечеа помещён на современную перуанскую банкноту 20 новых солей.

Библиография 
 Historia de los límites del Perú: texto dictado a los alumnos del Colegio anglo-peruano de Lima, conforme al programa oficial. (Lima: F. y E. Rosay. 1930)
 Las relaciones primitivas de la conquista del Perú. (Paris: Impr. les Presses modernes. 1937)
 El Inca Garcilaso de la Vega (1539—1616) (Lima: Lumen. 1946)
 Relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas (1596). Inca Garcilaso de la Vega. Reproducción facsimilar del manuscrito original con un prólogo a cargo de Raúl Porras Barrenechea. (Lima: Instituto de Historia. 1951)
 El Inca Garcilaso, en Montilla, 1561—1614 : nuevos documentos hallados y publicados. (Lima: Instituto de Historia-Editorial San Marcos 1955)
 El Paisaje Peruano de Garcilaso a Riva Agüero. (Lima: Imprenta Santa María. 1955)
 Cartas de Perú, 1524—1543. (Lima: Sociedad de Bibliófilos Peruanos. 1959)
 Antología del Cusco. (Lima: Librería Internacional del Perú. 1961)
 Fuentes Históricas Peruanas: apuntes de un curso universitario. (Lima: Instituto Raúl Porras Barrenechea. 1963)
 Los Cronistas del Perú. (Lima: Sanmartí Impresores. 1962)
 Pizarro (Lima: Editorial Pizarro. 1978)

Источники 
Camilo Fernández Cozman. Raúl Porras Barrenechea y la literatura peruana. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, 2000. 150 p.

Ссылки 
Сайт кафедры его имени 

Писатели Перу
Историки Перу
Председатели Сената Перу
Министры иностранных дел Перу
Послы Перу в Испании